El nombre Goulart puede referirse a:

 Izabel Goulart (1965-), modelo brasileña.
 João Goulart (1918-1976), presidente de Brasil.
 Maria Teresa Fontella Goulart (1940-), ex primera dama de Brasil.
 Paulo Goulart (1933-2014), actor brasileño.
 Ricardo Goulart (1991-), jugador de fútbol profesional brasileño.
 Romário Pinto de Oliveira Goulart (1988-), futbolista brasileño.
 Ron Goulart (1933-2022), historiador de la cultura popular estadounidense.
 Walter de Sousa Goulart (1912-1951), futbolista brasileño.